Aleksandar V., protupapa
 Aleksandar V. od Imeretije